Voldby (Favrskov)
 Voldby (Norddjurs)
 Voldby (parochie, Hammel)
 Voldby (parochie, Norddjurs)